Кра́лево — название нескольких населенных пунктов в Балканском регионе:

 Кралево — город в Сербии на реке Ибар.
 Кралево — община в Сербии, входит в округ Рашский
 Кралево — село в Тырговиштской области Болгарии.
 Кралево — село в Хасковской области Болгарии.